S42:
 S42 — линия Берлинской городской электрички
  — подводная лодка